Chiari steht für:
 Chiari (Lombardei), Stadt in der Provinz Brescia, Italien
 Chiari (Adelsgeschlecht), österreichische Adelsfamilie

Chiari ist der Familienname folgender Personen:
 Arthur von Chiari (1851–1919), österreichischer Vizeadmiral
 Bernhard Chiari (* 1965), deutscher Historiker
 Guido Schmidt-Chiari (1932–2016), österreichischer Bankmanager
 Hans Chiari (1851–1916), österreichischer Pathologe
 Hermann Chiari (1897–1969), österreichischer Pathologe
 Isidoro Chiari (Isidorus Clarius, Brixianus; 1495–1555), italienischer Benediktiner, Bischof und Bibelübersetzer 
 Johann Baptist Chiari (1817–1854), österreichischer Gynäkologe
 Joseph Chiari (1819–1867), österreichischer Notar

 Mario Chiari (1909–1989), italienischer Szenenbildner und Regisseur
 Max Chiari (1832–1894), österreichischer Jurist
 Ottokar von Chiari (1853–1918), österreichischer Laryngologe
 Pietro Chiari (1712–1785), italienischer Dichter und Romancier
 Roberto Francisco Chiari Remón (1905–1981), panamaischer Politiker, Staatspräsident 1949
 Rodolfo Chiari (1869–1937), panamaischer Politiker
 Walter Chiari (1924–1991), italienischer Schauspieler

Siehe auch:
 Schlacht bei Chiari, 1701
 Budd-Chiari-Syndrom, Lebererkrankung
 Chiari-Frommel-Syndrom, hormonelle Störung
 Chiari-Malformation (Arnold-Chiari-Syndrom), neurologische Erkrankung